

Patronyme 

 Alexis Bélec, un acteur québécois ;
 Charles Bélec (1872-1958), un agriculteur et homme politique canadien ;
 Vid Belec (né en 1990), un footballeur slovène.

Toponyme

Tchéquie 

 Běleč, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Běleč, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Běleč, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud.

Croatie 
 Belec (Zlatar)

Voir aussi 
 

Homonymie de localités en  Tchéquie